Вну́треннее тра́нспортное кольцо́ Челя́бинска — кольцевая автомобильная дорога в Челябинске, которая обеспечит быстрый проезд с северо-запада города в Тракторозаводский и Ленинский районы, на АМЗ и в центр города. Ширина дорожного полотна составляет 6 полос (по 3 полосы в каждом направлении), общая протяжённость кольцевой дороги — около 10,3 км. План строительства кольца утверждён в Концепции развития улично-дорожной сети Челябинска до 2020 года, основные расчеты в которой проведены на величину в 450 автомобилей на тысячу жителей города. По состоянию на 2022 год, для завершения строительства кольца необходимо построить мост, соединяющий улицы Энгельса и Краснознамённая .

Структура 
Внутреннее транспортное кольцо состоит из двух полуколец: восточного и западного.

Восточное полукольцо протянется по улице Братьев Кашириных через реку Миасс до улицы Свободы, а по ней — до Привокзальной площади. Западное полукольцо пойдёт от перекрёстка улицы Братьев Кашириных с улицей Краснознамённой по будущему мосту через реку Миасс по улицам Энгельса, Курчатова, Овчинникова и завершится на Привокзальной площади возле железнодорожного вокзала.

Ход строительства 
 1992 — Сформирована концпеция внутреннего транспортного кольца вокруг центра Челябинска с целью разгрузки Ленина и Свердловского проспектов, ул. Труда. Впоследствии план развития улиц, составляющих кольцо, и соответствующих транспортных развязок будет закреплён в «Схеме развития улично-дорожной сети Челябинска» (1995 год), составленной под руководством Бориса Шлейкова, одного из авторов идеи кольца.
 1998 — Открыт путепровод по Свердловскому проспекту на многоуровневой развязке на пересечении с ул. Братьев Кашириных. Начаты строительство участка ул. Братьев Кашириных от ул. Краснознамённой до ул. Кирова и реконструкция ул. Курчатова.
 2002 — Открыта последняя очередь многоуровневой развязки на пересечении ул. Братьев Кашириных и Свердловского проспекта.
 2004 — Завершена реконструкция ул. Курчатова на участке от ул. Энгельса до ул. Воровского.
 2005 — Открыто движение по временному металлическому мосту от ул. Свободы до ул. Братьев Кашириных и по ул. Братьев Кашириных от моста до ул. Кирова. Позже мост заменён на открывшуюся в 2011 году развязку.
 2006 — Начат второй этап реконструкции ул. Курчатова — от ул. Воровского до ул. Елькина. Была уменьшена в размерах площадь Свердлова за счёт находящейся на ней парковки. Демонтирован рынок, располагавшийся на ул. Курчатова.
 2007 — Открыто движение по ул. Курчатова на участке от ул. Воровского до ул. Елькина. Расширена ул. Свободы от ул. Труда до Привокзальной площади. Начато строительство развязки между улицами Братьев Кашириных, Свободы, Труда и Российской.
 2009 — Установлены светофоры с дополнительной секцией на перекрёстке улиц Коммуны и Энгельса. Светофоры на пересечении пр. Ленина и ул. Энгельса переведены на ночной режим с минимальной продолжительностью горения зеленого сигнала по пр. Ленина.
 2010 — Открыто автомобильное движение по реконструированной улице Овчинникова, от улицы Елькина до улицы Степана Разина.
 2011—2020 — Поэтапный ввод развязки между улицами Братьев Кашириных, Свободы, Труда и Российской. В 2011 году запущено сообщение между улицами Братьев Кашириных и Труда, в 2012 году — сообщение между улицами Братьев Кашириных и Свободы, в 2020 году открыта третья и последняя очередь развязки: трасса с улицы Братьев Кашириных на улицу Российскую.

Перспективы 

Для замыкания транспортного кольца остаётся построить мост через Миасс, соединяющий улицы Энгельса и Краснознамённая, в августе 2021 года администрация Челябинска выбрала компанию, которая должна осуществить проектирование проекта до марта 2023 года, а сам мост должен построен после 2024—2025 годов, когда в данном районе появятся инфраструктурные объекты.

Галерея

См. также 
 Обход города Челябинска

Источники 

Кольцевые автомобильные дороги
Транспорт Челябинска
Внутреннее транспортное кольцо